Polcirkeln kan syfta på:

 Polcirkel – en av två tänkta parallellcirklar kring en planet eller måne
 Polcirkeln, Gällivare kommun – by och tågmötesstation vid Malmbanan i Gällivare kommun
 Geografiska Polcirkeln – en hållplats vid Inlandsbanan i Jokkmokks kommun
 Polcirkelbyn – smeknamn på en tätort i Övertorneå kommun, se Juoksengi